Monte Olivia  steht für:

 Monte Olivia (Berg), Berg in Argentinien

Schiffe:
 Monte Olivia (Schiff, 1924)
 Monte Olivia, Schiff der Monte-Klasse (2004)